Назва «Наш Прапор» стосується кількох видань:

 Наш Прапор (часопис, 1923) — львівський часопис, виходив у 1923—1924 роках.
 Наш Прапор (часопис, 1932) — львівський часопис, виходив у 1932—1939 роках.